Černík bzw. Cernik steht für:
 Černík (Slowakei) ist der Name einer Gemeinde im slowakischen Okres Nové Zámky
 Cernik (Kroatien), Ort in Kroatien

Černík bzw. Cernik ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Georg Cernik (1927–1999), besser bekannt als Guy Mitchell
 Arnošt Černik, deutsch Ernst Tschernik (1910–1988), sorbischer Lehrer, Wissenschaftler und Statistiker
 František Černík (* 1953), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Jirko Cernik (* 1979), deutscher Diplom-Informatiker und Internet-Unternehmer, siehe Freewar
 Karol Černík (* 1928), slowakischer Schauspieler
 Oldřich Černík (1921–1994), tschechoslowakischer Ministerpräsident 1968 bis 1970
 Václav Černík (* 1931), slowakischer Philosoph
 Vladimir Černík (1917–??), tschechischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Tschernyk